Rictaxis är ett släkte av snäckor. Rictaxis ingår i familjen Acteonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Rictaxis